Espárragos finos puede referirse a:
El nombre común de la planta Asparagus acutifolius.
El nombre común de la planta Bryonia dioica.